Europacupen i alpin skidsport är en årlig tävlingsserie i utförsåkning på skidor med tävlingar i Europa, som arrangeras av det internationella skidsportförbundet FIS. Tävlingssäsongen är anpassad efter norra halvklotets vinter, så att den börjar i slutet av november och pågår till mitten av mars kommande kalenderår, även om säsongernas officiella namn enbart går efter avslutningsåret.

De flesta loppen körs i vintersportorter i de europeiska Alperna, med några tävlingar i Norden, och man tävlar i slalom, storslalom, störtlopp, kombination och super-G. Sedan starten har tävlingar även genomförts i Tjeckien, Slovakien, Polen, Spanien, Storbritannien, Andorra, Nederländerna, Bulgarien och Ryssland.

Europacupen är en av fem kontinentalcuper under Världscupen. De övriga fyra kontinentalcuperna är Nor-Am Cup (i Kanada och USA), Far East Cup (i Kina, Sydkorea och Japan), South American Cup (i Chile och Argentina) samt Australian New Zealand Cup.

Vinnare

Totalsegrare

Segrare i slalomcupen

Segrare i storslalomcupen

Svenska pallplatser i Europacupen

Säsongen 2012/2013 
7 vinster (5 slalom, 1 storslalom, 1 parallellslalom)

27 pallplatser (17 slalom, 6 storslalom, 2 störtlopp, 2 parallellslalom)

Damer

Herrar

Säsongen 2013/2014 
8 vinster (6 slalom, 3 storslalom, 1 parallellslalom)

19 pallplatser (9 slalom, 5 storslalom, 2 störtlopp, 3 parallellslalom)

Damer

Herrar

Säsongen 2014/2015 
7 vinster (4 slalom, 3 storslalom)

20 pallplatser (12 slalom, 6 storslalom, 1 Super-G, 1 parallellslalom)

Damer

Herrar

Säsongen 2015/2016 
1 vinst (1 slalom)

3 pallplatser (3 slalom)

Damer

Säsongen 2016/2017 
2 vinster (2 slalom)

7 pallplatser (4 slalom, 2 parallellslalom, 1 alpin kombination)

Damer

Herrar

Säsongen 2017/2018 
8 vinster (1 Super-G), 1 storslalom), 5 slalom), 1 Alpin kombination)

X pallplatser (X slalom, X storslalom, X parallellslalom)

Damer

Herrar

Säsongen 2018/2019

Damer

Säsongen 2019/2020

Damer

Herrar

Säsongen 2020/2021

Damer

Herrar

Referenser